Piłka siatkowa kobiet na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 – zawody w siatkówce plażowej, które odbyły się w chińskim Wuhanie w dniach 21–26 października 2019 roku podczas igrzysk wojskowych.

W turnieju brało udział łącznie 11 par kobiecych, które w pierwszej rundzie rywalizowały w trzech grupach. Mistrzostwa rozgrywane były na Hanyang District Beach Volleyball Center mieszczącym 1116 widzów.

Faza grupowa 
Do fazy pucharowej awansowały dwie najlepsze pary z każdej grupy oraz dwa najlepsze zespoły z trzecich miejsc. Zwycięzca meczu otrzymywał 2 punkty, natomiast przegrany duet 1 punkt.

 Legenda

Grupa A 

 z grupy A do fazy pucharowej awansowały dwa pierwsze zespoły
 Wyniki:
 21 października 2019 Bai-Yuan (CHN) – Krebs-Welsch (GER) : 2–0 (21–10, 21–8)
 22 października 2019 Wang-Xia (CHN) – Krebs-Welsch (GER) : 2–0 (21–8, 21–14)
 23 października 2019 Wang-Xia (CHN) – Bai-Yuan (CHN) : 2–0 (21–19, 21–10)

Grupa B 

 z grupy B do fazy pucharowej awansowały trzy pierwsze zespoły
 Wyniki:
 21 października 2019 Rippel-Lisboa (BRA) – Munezero-Musabyiwana (RWA) : 2–0 (21–8, 21–5)
 21 października 2019 Lin-Zhu (CHN) - Schneider-Koertzinger (GER) : 2–0 (21–14, 21–16)
 22 października 2019 Rippel-Lisboa (BRA) – Lin-Zhu (CHN) : 2–0 (21–15, 21–16)
 22 października 2019 Schneider-Koertzinger (GER) – Munezero-Musabyiwana (RWA) : 2–0 (21–8, 21–15)
 23 października 2019 Rippel-Lisboa (BRA) – Schneider-Koertzinger (GER) : 2–0 (21–17, 21–17)
 23 października 2019 Lin-Zhu (CHN) - Munezero-Musabyiwana (RWA) : 2–0 (21–8, 21–12)

Grupa C 

 z grupy C do fazy pucharowej awansowały trzy pierwsze zespoły
 Wyniki:
 21 października 2019 Taiana-Talita (BRA) – Alawaththage-Bogahalanda (SRI) : 2–0 (21–6, 21–9)
 21 października 2019 Makroguzowa-Rudyk (RUS) – Jiang-Zhao (CHN) : 2–0 (22–20, 21–18)
 22 października 2019 Taiana-Talita (BRA) – Jiang-Zhao (CHN) : 2–0 (21–12, 21–15)
 22 października 2019 Makroguzowa-Rudyk (RUS) – Alawaththage-Bogahalanda (SRI) : 2–0 (21–12, 21–13)
 23 października 2019 Taiana-Talita (BRA) – Makroguzowa-Rudyk (RUS) : 2–1 (21–15, 17–21, 15–11)
 23 października 2019 Jiang-Zhao (CHN) - Alawaththage-Bogahalanda (SRI) : 2–0 (21–18, 21–14)

Faza pucharowa

Mecz o 1 miejsce

Mecz o 3 miejsce 
 26 października 2019 Makroguzowa-Rudyk (RUS) – Jiang-Zhao (CHN) : 2–0 (21-18, 21-16)

Mecz o 5 miejsce 
 25 października 2019 Rippel-Lisboa (BRA) – Schneider-Koertzinger (GER) : 2–0 (21-15, 21-13)

Mecz o 7 miejsce 
 25 października 2019 Bai-Yuan (CHN) – Lin-Zhu (CHN) : 2–1 (18:21, 21:16, 15:12)

Mecz o 9 miejsce 
 24 października 2019 Krebs-Welsch (GER) – Alawaththage-Bogahalanda (SRI) : 2–0 (21:9, 21:19)

Końcowa klasyfikacja 

Źródło:.

Zobacz też 

 Piłka siatkowa na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Plażowa
Kobiety